dzban – naczynie, element zastawy stołowej
 dzban – pejoratywne określenie

miejscowość w Polsce: 
 Dzban – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Siemiątkowo